Чисте́ц лесно́й () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
Распространён на всей территории Европы, на Кавказе, в Турции, Иране, в Средней Азии и Китае. На территории России встречается в европейской части России и в Западной Сибири.

Растёт в тенистых лесах, среди кустарников и на высокотравных лугах.

Ботаническое описание 
Корневище длинное.

Стебли прямые или слегка изогнутые, высотой 35—120 см, восходящие, наверху ветвистые, мягковолосистые.

Стеблевые листья черешковые, длиной 10—12 см, шириной 6,5—7,5 см, яйцевидно-сердцевидные, к верхушке заострённые, крупно городчато-пильчатые; верхушечные — сидячие, от продолговато-яйцевидных до продолговато-ланцетных, цельнокрайные, сверху светло-зелёные, снизу серовато-зелёные.

Соцветия длинные, у основания мутовки расставленные, к верхушке — сближенные, 6—8-цветковые. Прицветники линейно-щетиновидные; чашечка трубчато-колокольчатая, зубцы узкотреугольно-ланцетные; цветки тёмно-красные; венчик двугубый, тёмно-красный, волосистый; верхняя губа цельная, нижняя — с буро-пурпурными пятнами на средней доле.

Плод — тёмно-бурый, гладкий, широко яйцевидный орешек.

Цветёт в июне — июле. Плоды созревают в августе.

Химический состав 
В надземной части растения содержатся бетаиновые основания — стахидрин, бетоницин, турицин, тригонеллин. Кроме того, имеются холин, аллэнтоин, а также дубильные вещества, смолы, эфирное масло, аскорбиновая кислота (0,085 %) и органические кислоты. В семенах найдено жирное масло (28,15 %).

Выход эфирного масла из цветущих побегов 0,05 %. В высушенных цветках, листьях и верхних частях стебля его содержится 0,08 %, в свежих — 0,23—0,38 %.

Значение и применение 
Соцветия и листья испытаны и одобрены как пряность при обработке рыбы.

Из листьев можно получить зелёную краску.

Животными не поедается.

Хороший позднелетний и осенний медонос.

Применение в медицине 
В прошлом растение применяли при подагре, заболеваниях желудка и печени. Клиническими испытаниями было установлено, что при маточных кровотечениях надземная часть в период цветения оказывает гемостатическое действие. Препараты растения оказывают седативное действие на центральную нервную систему, снижают артериальное давление, повышают тонус и усиливают сокращения матки, подобно препаратам спорыньи, усиливают сердечные сокращения. Препараты чистеца лесного применяли в акушерско-гинекологической практике в послеродовом периоде (при кровотечениях и атонии матки), а также при маточных кровотечениях иного происхождения.

В настоящее время препараты чистеца лесного исключены из перечня официальных лекарственных средств, используемых в нашей стране,
в связи с бедностью сырьевой базы.

В народной медицине надземную часть растений использовали при истерии, обмороках, эпилепсии, как противовоспалительное и ранозаживляющее.

Классификация

Таксономия 
Вид Чистец лесной входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Типовой вид рода.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Stachys sylvatica L. // Сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ»)

Яснотковые
Флора Евразии
Пряности
Медоносы